" And Then There Was Silence " est une chanson du groupe de power metal allemand Blind Guardian . Elle sortit en novembre 2001 en tant que single principal de leur album A Night at the Opera .

Les paroles sont écrites par le chanteur Hansi Kürsch et l’ensemble est composé par celui-ci ainsi que le guitariste André Olbrich. La chanson est basée sur LIliade d'Homère et sur lÉnéide de Virgile. Elle raconte les derniers jours de Troie comme le prévoyait Cassandra, fille du roi de la ville détruite, qui avait prévu l'événement.

La chanson a nécessité autant de temps de production que le reste de l’album A Night at the Opera combiné, en raison de sa longueur, de sa complexité et du nombre de pistes audio. Avec une durée de plus de 14 minutes, c'est le morceau le plus long enregistré par Blind Guardian. Une nouvelle version a été enregistrée en 2012 et incluse dans la compilation Memories of a Time to Come .

Interprètes 
 Hansi Kürsch - chant et chœurs
 André Olbrich - guitare solo, rythmique et acoustique
 Marcus Siepen - guitare rythmique
 Thomen Stauch – batterie et percussions

Production 
 Anry Nemo – pochette

Références 

Single publié par Virgin Records
Chanson de 2001
Single musical sorti en 2001